Василий Иванович Зюзин:
 Зюзин, Василий Иванович (1923—1982) — подполковник, Герой Советского Союза. 
 Зюзин, Василий Иванович (1896—1975) — советский врач-фтизиатр.